Американское Самоа (значения):

 Американское Самоа — неинкорпорированная неорганизованная территория в южной части Тихого океана, не включённая в состав США
 Американское Самоа — национальный парк, расположенный главным образом на трёх островах Американского Самоа